Pawn - lenguaje de programación
 Pawn (película) -  película estadounidense del año 2013
 Doris Pawn - actriz cinematográfica estadounidense, activa en la época del cine mudo